Die Türkiye 2. Futbol Ligi 1986/87 war die 24. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 2. September 1986 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 29. Mai 1987 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 1986/87 wurde die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison in drei Gruppen unterteilt. Dabei spielen in der „Gruppe A“ (A Grubu) 17 Mannschaften und in „Gruppe B“ und „Gruppe C“ jeweils 18 Teams um den Aufstieg in die Süper Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die damals drittklassige TFF 3. Lig.

Die Tabellenersten aller drei Gruppen steigen direkt in die höhere Süper Lig auf. Die Mannschaften auf den drei letzten Tabellenplätzen der Gruppe A und den vier letzten Tabellenplätzen der Gruppen B und C steigen in die TFF 3. Lig ab.

Zu Saisonbeginn sind zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 38 Mannschaften die drei Absteiger aus der Süper Lig Sakaryaspor, Orduspor, Kayserispor und die zwölf Aufsteiger aus der damals drittklassigen TFF 3. Lig Bayburtspor, Elazığspor, Reyhanlıspor, Çarşambaspor, Sökespor, Kırşehirspor, Sönmez Filamentspor, Çanakkalespor, Kuşadasıspor, Çorluspor, Silivrispor und Beykozspor hinzugekommen.

Adana Demirspor erreichte bereits mehrere Wochen vor dem offiziellen Saisonende die Meisterschaft der Gruppe A und kehrte nach dreijähriger Abstinenz wieder in die Süper Lig zurück. In der Gruppe B wurde Karşıyaka SK Meister und erreichte damit nach 15-jähriger Abwesenheit wieder die Teilnahme an der höchsten türkischen Spielklasse. Sakaryaspor erreichte erst am letzten Spieltag durch das bessere Torverhältnis gegenüber dem punktgleichen Konyaspor die Meisterschaft der Gruppe C und schaffte damit den sofortigen Wiederaufstieg in die Süper Lig.

Zum Saisonende sind aus der Gruppe A die Mannschaften Reyhanlıspor, Osmaniyespor, Elazığspor, aus der Gruppe B die Mannschaften Sökespor, Kırşehirspor, Düzce Kervan Doğsanspor, Bandırmaspor und aus der Gruppe C die Mannschaften Anadolu, Vefa Simtel, Çanakkalespor, Silivrispor abgestiegen.

Der Verein Sebatspor Kulübü änderte vor dieser Saison seinen Namen in Akçaabat Sebatspor Kulübü, kurz in Akçaabat Sebatspor, um. Des Weiteren wurde Karagümrük Gençlik Kulübü in Fatih Karagümrük SK und Tarsus İdman Yurdu Erkutspor wieder in die ursprüngliche Form, in Tarsus İdman Yurdu, umbenannt.

Gruppe A

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe B

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe C

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1986/87 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1986/87 auf mackolik.com (türkisch)

1986/87
Fußballsaison 1986/87